Wainfleet – miasto w Kanadzie, w Ontario
 Wainfleet All Saints – miasto w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Wainfleet St Mary – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)